Die Handball-DDR-Oberliga der Frauen der Saison 1968/69 diente zur Ermittlung des DDR-Meisters im Frauen-Hallenhandball.

Saisonverlauf 
Die Oberliga 1968/69 wurde wie in den Spielzeiten zuvor mit zehn Mannschaften vom Oktober 1968 bis zum März 1969 ausgetragen. Titelverteidiger war der SC Leipzig, als Aufsteiger traten die Betriebssportgemeinschaften Lokomotive Dresden und Lokomotive Stralsund an. Am Saisonende standen die BSG Post Magdeburg und Neuling Lok Stralsund als Absteiger fest. Die Frauen des SC Leipzig konnten ihren dritten Titelgewinn feiern, mussten aber im Gegensatz zum Vorjahr neben 17 gewonnenen Spielen ein Unentschieden hinnehmen.

Abschlusstabelle

Die Meistermannschaft

Erläuterungen

Literatur 
 Neues Deutschland, Berliner Zeitung, Jahrgänge 1968/69

Weblinks 
 Handball in der DDR

Siehe auch 
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1968/69

1968
Handballsaison 1968/69